Luxemburgo está subdividido em 118 comunas, as menores divisões administrativas do país. As comunas estão agrupadas em 12 cantões e estes em 3 distritos. Das 118 comunas, 12 possuem status de cidade, assim definidas por lei.

Ver também 
 Distritos do Luxemburgo
 Cantões do Luxemburgo
 Cidades de Luxemburgo

 
Subdivisões de Luxemburgo
Luxemburgo 3
Comunas, Luxemburgo